Slovo duhovka má několik významů.
 Duhovka – část oka obratlovců,
 Duhovka – české označení pro několik rodů ryb z čeledi duhovkovití (Melanotaeniidae)
 Duhovka (platidlo) – zlatá keltská mince
 Duhovka – český vzdělávací školský systém podle Montessori metod pro děti od mateřské školy do maturitní zkoušky

Externí odkazy